El término gallarda puede hacer referencia a:

La Gallarda, obra de teatro en tres actos, escrita en verso por Rafael Alberti.
 Gallarda, forma musical y danza renacentista.
 Gallarda, en tipografía, letra menor que el breviario y mayor que la glosilla.

Enlaces externos